Luterbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hanspeter Luterbacher (1938–2021), Schweizer Paläontologe
 Jürg Luterbacher (* 1968), Schweizer Geograph und Paläoklimatologe
 Robert Luterbacher (1846–1912), Schweizer Politiker
 Urs Luterbacher (* 1944), Schweizer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Luterbach
 Lauterbacher